Cawston hace referencia a:

Inglaterra 
 Cawston (Norfolk)
 Cawston (Warwickshire)